Manhattan Beach (Califórnia)
Manhattan Beach (Minnesota)
Manhattan Beach (Nova Iorque)

Desambiguações de topônimos